Crithida thalassina är en ringmaskart som beskrevs av Gosse 1855. Crithida thalassina ingår i släktet Crithida och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
thalassina